Mužská čtyřhra Rio Open 2017 probíhala ve druhé polovině února 2017. Do deblové soutěže riodejaneirského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl čtvrtý nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, kteří skončili jako poražení finalisté.

Vítězem se stal třetí nasazený španělsko-uruguayský pár Pablo Carreño Busta a Pablo Cuevas, který ve finále zdolal turnajové čtyřky Cabala s Farahem po setech 6–4 s 5–7, až v rozhodujícím supertiebreaku [10–8]. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Busta vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Cuevase to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (čtvrtfinále)
 ' Pablo Carreño Busta /  Pablo Cuevas (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open
Tenis v Brazílii v roce 2017
ATP World Tour 2017